kolin, nitrogéntartalmú szerves vegyület, esszenciális tápanyag
 Kolin, férfikeresztnév
 Kolin, település Lengyelországban
 Kolin, tajvani cég
 The KOLIN, magyar indie-pop együttes
 Kolín, város Csehországban